Denumirea de Țrăncea se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țrăncea, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik;
 Țrăncea, un sat în comuna Dospat, regiunea Smolean.